Широносово — деревня в Тульской области России. С точки зрения административно-территориального устройства входит в Алексинский район. В плане местного самоуправления входит в состав муниципального образования город Алексин.

География 
Деревня находится в северо-западной части области, в пределах северо-восточного склона Среднерусской возвышенности, в подзоне широколиственных лесов, на берегах реки Крушма, западнее деревни Душкино и села Сенево, и южнее деревни Болото. Восточнее Широносова находится дорога, ведущая из Алексина в Поповку и Першино, где соединяется с шоссе 132. От Тулы — 50 км, от Алексина — 10 км.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с ярко выраженными сезонами года. Средняя температура воздуха летнего периода — 16 — 20 °C (абсолютный максимум — 38 °С); зимнего периода — −5 — −12 °C (абсолютный минимум — −46 °С). Снежный покров держится в среднем 130—145 дней в году. Среднегодовое количество осадков — 650—730 мм.

История 
До революции Широносово была центром Широносовской волости Алексинского уезда.

В селе сосуществовала (с 1893) школа грамоты.

Троицкая церковь 
В селе находилась Троицкая церковь, к приходу которой также были приписаны крестьяне дер. Богатьково, Ощерино (Ащерино) и Ушаково, с прихожанами (1895) общим числом 306 мужского пола и 313 женского пола. а с 1860-х гг. к приходу также приписано Перешибово, ранее относившееся к приходу в с. Белолипки.

Время образования прихода неизвестно. Каменный храм в честь святой Троицы построен (1827) вместо бывшего деревянного храма, о котором сведений не сохранились. Храмоздатель нового храма князь Голицын Сергей Михайлович. Храм был самостоятельным (до 1879), а потом приписан к приходу села Белолипки.

Из предметов храма обращает на себя внимание древнее Евангелие, изданное при патриархе Иоакиме (1677). Судя по этому остатку старины, можно предположить, что широконосовский приход — один из древних. Для проживания священника имелся приходский дом. Церковной земли числилось: усадебной — 2 десятины, полевой, сенокосной и под лесом — 33 десятины.

Население

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Литература 
 Приходы и церкви Тульской епархии: извлечение из церковно-приходских летописей. Тула. Тип: Соколова и Фортунатова. 1895. Широносово. стр. 48.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин